Mangen kan syfta på:

Geografi

Indien 

 Mangan (ort), Sikkim, North District,

Sverige 

 Mangen (Fryksände socken, Värmland), sjö, Värmlands län, 
 Mangen (Mangskogs socken, Värmland), sjö, Värmlands län,

Se även
Mången

Robotskapade Indienförgreningar